PH1 steht für:

 einen Exoplaneten im Sternbild Schwan, siehe dazu PH1 (Exoplanet)
 einen Schraubentyp mir Kreuzschlitz, siehe dazu Phillips-Recess
 einen Enzymdefekt, der in einer verminderten Nierenfunktion resultiert, siehe dazu Primäre Hyperoxalurie Typ 1

Abkürzung